Le patronyme wallon Nihoul ou Nisoul provient d'un diminutif en -oulle de Denis : Denisoulle.

Patronyme
 José Nihoul (1906-1996), homme politique belge wallon,
 Joseph Nihoul (1880-1971),  homme politique belge wallon catholique.
 Michel Nihoul (1941-2019), homme d'affaires et animateur de radio belge.
 Jacques Nihoul (1937-2021), ingénieur belge, professeur à la faculté des Sciences de l'Université de Liège.
 Gaëtane Ricard-Nihoul (1972-), Secrétaire Générale du conseil d'administration du think tank Notre Europe.

Notes

Homonymie
Homonymie de patronyme